«Капкан для шакалов» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Мукадасом Махмудовым в 1985 году на киностудии «Таджикфильм».

Краткое содержание 

Расследуя одно убийство, сотрудник милиции выходит на артиста цирка, у которого есть план потайной пещеры. Ходит немало слухов, что в двадцатые годы в той пещере были спрятаны ценности курбаши Гаиб-бека.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Акимов
 Режиссёр: Мукадас Махмудов
 Операторы: Окил Хамидов, Аврам Абрамов
 Композитор: Толиб-хон Шахиди
 Художник: Абдусалом Абдуллаев
 Звукооператор: С. Кудратова

Фестивали и награды 
 1986 — 19 Всесоюзный кинофестиваль (Алма-Ата) в программе художественных фильмов: Диплом «За мастерство исполнения трюков» в фильме «Капкан для шакалов» — У. Кудайбергенов.

Примечания 

 

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы студии «Таджикфильм»
Приключенческие фильмы СССР
Детективные фильмы СССР
Фильмы-боевики СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы о басмачах
Фильмы о Гражданской войне в Средней Азии
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о цирке
Фильмы на русском языке